Реакция Кумбса (R. R. А. Coombs, англ. иммунолог, 1921-2006 гг.) — антиглобулиновый тест (проводится на основе специально приготовленного препарата — антиглобулиновой сыворотки) для определения неполных антиэритроцитарных антител. Тест Кумбса используется для выявления антител к резус-фактору у беременных женщин и определения гемолитической анемии у новорождённых детей с резус-несовместимостью, влекущей разрушение эритроцитов; установления состояния изосенсибилизации, то есть обнаружения изоантител, возникающих при повторных переливаниях крови; выполнения пробы на совместимость при гемо-трансфузиях; определения в эритроцитах разновидности резус-фактора; обнаружения аутоиммунных антител на эритроцитах больных приобретенной гемолитической анемией и другими аутоаллергическими болезнями, а также при некоторых инфекциях, протекающих с аллергическим компонентом; применяется также в судебно-медицинских и антропологических исследованиях. Основы метода описаны в 1908 году Мореши (С. Moreschi), в 1945 году — Кумбсом, Мураном и Рэйсом. Реакция проходит в 2 этапа.

Прямая реакция Кумбса 
Прямая проба Кумбса — качественный анализ на антиэритроцитарные антитела или компоненты комплемента, зафиксированные на поверхности эритроцитов в крови пациентов с аутоиммунными гемолитическими анемиями.

Антиглобулиновый тест (прямая реакция Кумбса) определяет анти-D, анти-С, анти-Е, анти-с и анти-е антитела к антигенам эритроцитов.

При проведении исследования предполагается, что эритроцитарные клетки крови имеют на своей поверхности, то есть в зафиксированном виде, иммуноглобулины (антитела) или составляющие комплемента. Прямая проба Кумбса позволяет выявить данный факт путем добавления антиглобулиновой или антикомплементарной сыворотки, которая вызывает связывание корпускулярных антигенов иммуноглобулинами, то есть агглютинация.

Непрямая реакция 
Непрямая реакция Кумбса протекает в 2 этапа. Сначала необходимо искусственно осуществить сенсибилизацию эритроцитов. Для этого эритроциты и исследуемую сыворотку крови инкубируют, что вызывает фиксацию антител на поверхности эритроцитов. После чего проводится второй этап теста Кумбса — добавление антиглобулиновой сыворотки.

Реактив Кумбса 
Реактив Кумбса (также известный как антиглобулин Кумбса или античеловеческий глобулин) используется как в прямом тесте Кумбса, так и в непрямом тесте Кумбса. Реактив Кумбса — античеловеческий глобулин. Его получают путем инъекции глобулина человека животным, которые продуцируют поликлональные антитела, специфичные к иммуноглобулинам человека и факторам системы комплемента человека. Можно использовать более специфические реагенты Кумбса или моноклональные антитела.

Улучшенный носитель 
И IgM, и IgG-антитела прочно связываются с комплементарными им антигенами. Антитела IgG наиболее реактивны при 37 °C. Антитела IgM легко обнаруживаются в физиологическом растворе при комнатной температуре, поскольку антитела IgM способны образовывать мостик между эритроцитами из-за их большого размера, эффективно вызывая то, что рассматривается как агглютинация. Антитела IgG меньше по размеру и требуют помощи, чтобы образовать мостик, достаточно хорошо, чтобы образовалась реакция визуальной агглютинации. Реагенты, используемые для усиления обнаружения IgG, называются потенциаторами. Эритроциты имеют чистый отрицательный заряд, называемый дзета-потенциалом, который вызывает у них естественное отталкивание друг от друга. Потенциаторы снижают дзета-потенциал мембран эритроцитов. Общие потенциаторы включают раствор с низкой ионной силой (LISS), альбумин, полиэтиленгликоль (PEG) и протеолитические ферменты.

Популярная культура 
В книге Артура Хейли «Окончательный диагноз» 1959 года жена сотрудника больницы беременна; она резус-отрицательная, а он резус-положительный. Он упоминает об этом и рекомендует новому помощнику патологоанатома непрямой тест Кумбса, который полагает, что это очевидно, и даже подписывает форму заявки на заказ сыворотки Кумбса. Из-за крайней скупости со стороны главного патологоанатома он отменяет решение другого врача заказать сыворотку Кумбса и отказывается проводить непрямой тест Кумбса, вместо этого решив, что достаточно одних тестов на белок и физиологический раствор. Это решение приводит к трагическим последствиям. Экранизация романа «Молодые врачи» 1961 года рассказывает эту историю, но со счастливым концом.

См. также 
 Титр антител

Примечания 

Трансфузиология